Premier League steht im Fußball für:

 die höchste ägyptische Fußballliga, siehe Egyptian Premier League
 die höchste Fußballliga von Antigua und Barbuda, siehe Premier League (Antigua und Barbuda)
 die höchste barbadische Fußballliga, siehe Premier League (Barbados)
 die höchste botswanische Fußballliga, siehe Botswana Premier League
 die höchste dominicanische Fußballliga, siehe Premier League (Dominica)
 die höchste englische Fußballliga der Männer, siehe Premier League
 die höchste englische Fußballliga der Frauen, siehe FA Women’s Premier League
 die höchste englische Fußballliga für Reserveteams der Profivereine der obersten englischen Spielklasse, siehe Premier Reserve League
 die höchste ghanaische Fußballliga, siehe Premier League (Ghana)
 die höchste Fußballliga in Hongkong, siehe Hong Kong Premier League
 die höchste kasachische Fußballliga, siehe Premjer-Liga (Kasachstan)
 die höchste kenianische Fußballliga, siehe Kenyan Premier League
 die höchste komorische Fußballliga, siehe Premier League (Komoren)
 die höchste lesothische Fußballliga, siehe Lesotho Premier League
 die höchste libysche Fußballliga, siehe Premier League (Libyen)
 die höchste maltesische Fußballliga, siehe Maltese Premier League
 die höchste mauritische Fußballliga, siehe Premier League (Mauritius)
 die höchste namibische Fußballliga, siehe Namibia Premier League
 die höchste pakistanische Fußballliga, siehe Pakistan Premier League
 die zwei höchsten Ligen des palästinensischen Fußballverbands, siehe West Bank Premier League und Gaza Strip Premier League
 die höchste russische Fußballliga, siehe Premjer-Liga
 die höchste schottische Fußballliga, siehe Scottish Premier League
 die höchste sierra-leonische Fußballliga, siehe Premier League (Sierra Leone)
 die höchste sudanesische Fußballliga, siehe Premier League (Sudan)
 die höchste südafrikanische Fußballliga, siehe Premier Soccer League
 die höchste Fußballliga von St. Vincent und den Grenadinen, siehe Premier League (St. Vincent und die Grenadinen)
 die höchste eswatinische Fußballliga, siehe Premier League of Eswatini
 die höchste tansanische Fußballliga, siehe Premier League (Tansania)
 die höchste ukrainische Fußballliga, siehe Premjer-Liha
 die höchste walisische Fußballliga, siehe Welsh Premier League

in anderen Sportarten:
 die zweithöchste britische Eishockeyliga, siehe English Premier Ice Hockey League
 ein früheres Profi-Snookerturnier, siehe Premier League Snooker
 die höchste israelische Basketballliga, siehe Basketball in Israel #Ligen der Herren
 eine internationale Dart-Liga, siehe Premier League Darts

Siehe auch:
 NIFL Premiership, Nordirland